NEK5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 708 амінокислот, а молекулярна маса — 81 445.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Протеїнкінази